In zoologia, rondine di mare è un nome comune che può riferirsi a:
Sterna comune (Sterna hirundo).
Pesce civetta (Dactylopterus volitans).